Beisbarth ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Beisbarth sen. (1808–1878), deutscher Architekt
 Carl Beisbarth jun. (1848–1903), deutscher Architekt, Sohn von Carl Beisbarth sen.
 Paul Beisbarth (1858– nach 1935), deutscher Unternehmer und Konsul

Siehe auch:
 Beisbart